Antonio Francesco Vezzosi – presbitero e biografo italiano
 Gianni Vezzosi – cantautore italiano